Ранчо ел Лусеро има више значења:

 Ранчо ел Лусеро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Лусеро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику